Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Emilio Sánchez e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Petr Korda e Tomáš Šmíd 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez /  Javier Sánchez (campioni)
 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (finale)
 Tomás Carbonell /  Carlos Costa (semifinali)
 Mansour Bahrami /  Horst Skoff (quarti di finale)

 Alex Antonitsch /  Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Simone Colombo /  Claudio Mezzadri (semifinali)
 Jaroslav Navrátil /  Richard Vogel (secondo turno)
 Horacio de la Peña /  Leonardo Lavalle (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1989